Závod mužských štafet na 4×10 kilometrů na Zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru se konal v areálu Whistler Olympic Park ve Whistleru dne 24. února 2010. První dva závodníci jeli klasickou technikou, další dva volným způsobem. Česká štafeta ve složení Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal zde získala bronzovou medaili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Vancouver 2010 Official Report – Cross-Country Skiing, la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 2010 Vancouver Winter Games: Men's 4 × 10 kilometres Relay, sports-reference.com

Muži štafeta